Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brussels Open 2013 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla polská světová čtyřka Agnieszka Radwańská, která se turnaje nezúčastnila.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená Kaia Kanepiová z Estonska, která ve finále zdolala čínskou turnajovou osmičku Šuaj Pchengovou ve dvou sadách .

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová (2. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo, skreč)
  Varvara Lepčenková (čtvrtfinále)
  Pcheng Šuaj (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Brussels Open
Sport v Belgii v roce 2013
WTA Tour 2013